Ljusögon (Buphthalmum) är ett släkte av korgblommiga växter. Ljusögon ingår i familjen korgblommiga växter. Ett annat namn på växten är oxöga.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter